La Bulgarie a participé pour la première fois aux Jeux olympiques d'été de 1896. Son comité olympique national a été créé en 1923 et, depuis l'édition de 1924, elle a envoyé une délégation à tous les Jeux d'été sauf en 1932 (durant la Grande Dépression), 1948 (après la Seconde Guerre mondiale) et 1984 (conséquence du boycott du Bloc de l'Est). Elle a participé à toutes les éditions des Jeux olympiques d'hiver.
Les athlètes bulgares ont remporté un total de 220 médailles, la lutte et l'haltérophilie étant les deux sports les plus pourvoyeurs de médailles.

Tableau des médailles

Par année

Par sport

Notes et références